Schaller puede referirse a las siguientes personalidades:
 Anton Schaller (n. 1944), periodista y político suizo.
 George Schaller (n. 1933),  investigador de mamíferos, naturalista, conservacionista y escritor alemán.
 Gilbert Schaller (n. 1969), jugador de tenis austriaco.

Además, puede hacer referencia a:
 Schaller, ciudad del condado de Sac, en el estado de Iowa (Estados Unidos).
 La caja de Pribnow-Schaller, componente esencial de los promotores de los genes en las bacterias.